Сан Педро и Сан Пабло Текистепек има више значења:

 Општина Сан Педро и Сан Пабло Текистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро и Сан Пабло Текистепек (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику